Příjmení Sidor má více nositelů:

 Karol Sidor (1901–1953) – slovenský politik, novinář, ideolog umírněného klerikálního nacionalismu na Slovensku
 Viktor Sidor (1926–2007) – československý vysokoškolský pedagog, politik
 Milan Sidor (* 1951) – kandidát ve volbách prezidenta v roce 2009 na Slovensku
 Dmitrij Sidor (* 1955) – protojerej pravoslavného moskevského patriarchátu Chrámu Krista Spasitele v Užhorodě